Edward Adamski (1867–1926) – polski generał
 Edward Adamski (1905–1944) – działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, powstaniec warszawski